Symphonie der Liebe steht für:

 Symphonie der Liebe, Alternativtitel von Ekstase (1933), tschechoslowakisch-österreichischer Film von Gustav Machatý (1933)
 Symphonie der Liebe (1942), französischer Film von Christian-Jaque (1942).